Сэлмон () — фамилия. Известные носители:

 Сэлмон, Джастин (род. 1999) — шведский и либерийский футболист, полузащитник.
 Сэлмон, Колин (род. 1962) — английский актёр.
 Сэлмон, Уэсли (1925—2001) — американский философ.

См. также 
 Салмон (значения)
 Сальмон